Divij Sharan e Igor Zelenay erano i detentori del titolo, ma Sharan ha deciso di partecipare al torneo di Colonia mentre Zelenay a quello di Pula.

In finale Jürgen Melzer e Édouard Roger-Vasselin hanno sconfitto Marcelo Demoliner e Matwé Middelkoop con il punteggio di 6-2, 7-64.

Teste di serie 

  Jamie Murray /  Neal Skupski (primo turno)
  Jürgen Melzer /  Édouard Roger-Vasselin (campioni)

  Sander Gillé /  Joran Vliegen (primo turno)
  Max Purcell /  Luke Saville (primo turno)

Qualificati 

  Evgenij Donskoj /  Roman Safiullin (primo turno)

Lucky loser 

  James Duckworth /  Il'ja Ivaška (primo turno, ritirati)

Wildcard 

  Jonathan Erlich /  Andrėj Vasileŭski (primo turno)

  Daniil Golubev /  Evgenii Tiurnev (secondo turno)

Tabellone

Qualificazione

Teste di serie 

  James Duckworth /  Il'ja Ivaška (ultimo turno, lucky loser)

  Jahor Herasimaŭ /  Michail Kukuškin (primo turno)

Qualificati 

  Evgenij Donskoj /  Roman Safiullin (ritirati prima del primo turno)

Lucky loser 

  James Duckworth /  Il'ja Ivaška

Tabellone qualificazioni

Collegamenti esterni 
 
 

St. Petersburg Open 2020